Abari steht für:

 Abari (Byzacena), antike Stadt in der römischen Provinz Byzacena im heutigen Tunesien
 Abari (Georgien), Dorf in der Gemeinde Likheti in Georgien
 Abari, Dorf in der Gemeinde Gouré in Niger, siehe Abbari
 Abari (Maïné-Soroa), Weiler in der Gemeinde Maïné-Soroa in Niger
 Titularbistum Abari, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche